Plusieurs gares ferroviaires portent le nom de Châtillon :

France 
 Gare de Châtillon-d'Azergues
 Gare de Châtillon-en-Michaille
 Gare de Châtillon-sur-Loire
 Gare de Châtillon-sur-Seine
 Gare de Marlieux - Châtillon
 Gare de Pont-de-Quart - Châtillon
 Gare de Viry-Châtillon

Italie 
 Gare de Châtillon - Saint-Vincent

Châtillon